Les épreuves de Kick-boxing des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu les 13 et  au  de Birmingham. C'est la première fois que le Kick-boxing est discipline officielle dans le programme des Jeux mondiaux ;en 2017 c'était un événement sur invitation.

La compétition se déroule selon les règles du K-1 (Kick-boxing japonais).

Organisation 
Au total, six catégories de poids sont présentes :
 3 pour les hommes : −63,5 kg, −75 kg, +91 kg
 3 pour les femmes : −52 kg, −60 kg, -70 kg

Il y a 8 combattants dans chaque catégorie.

Résultats

Compétition masculine

Moins de 63,5 kg

Moins de 75 kg

Plus de 91 kg

Compétition féminine

Moins de 52 kg

Moins de 60 kg

Moins de 70 kg

Médaillés

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
  Site officiel
 Livre des résultats (pages  à ) 
 Jeux mondiaux 2022 sur le site de la fédération internationale

Jeux mondiaux de 2022
Jeux mondiaux de 2022